Григорий Дмитриевич Верхотуров — начальник золотодобывающей драги № 116 Бодайбинского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда (1961).

Биография 

Работал в тресте «Якутзолото». В 1955 году был переведён на золотодобывающую драгу № 116 Бодайбинского района Иркутской области, где добился вместе со своей бригадой выдающихся успехов, за что и был удостоен в 1961 году Указом Президиума Верховного Совета СССР звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Иркутской области

Примечания